Il doppio del torneo di tennis Guangzhou Challenger 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Kent Kinnear e Christian Saceanu che hanno battuto in finale Richard Matuszewski e John Sullivan 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Kent Kinnear /  Christian Saceanu (Campioni)
 Tomas Nydahl /  Tomáš Anzari (quarti di finale)

 Richard Matuszewski /  John Sullivan (finale)
 Donald Johnson /  Leander Paes (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Guangzhou Challenger 1992